Kimball kan henvise til:

Personer eople 
 Kimball (fornavn)
 Kimball (navn)

Steder 
Canada
 Kimball, Alberta

 USA
 Kimball, Kansas
 Kimball, Minnesota
 Kimball, Nebraska
 Kimball, South Dakota
 Kimball, Tennessee
 Kimball, West Virginia
 Kimball, Wisconsin, en by
 Kimball (community), Wisconsin, et kommunefri område
 Kimball County, Nebraska
 Kimball Township, Michigan
 Kimball Township (Jackson County, Minnesota)

Skoler 
 Kimball High School (flertydig), mange
 Kimball School, en skole i Concord, New Hampshire

Anden brug 
 Kimball Art Museum, et kunstmuseum i Fort Worth Texas
 Kimball (CTA station), en station, som er endestation på Chicago Transit Authority (CTA)'s Brown Line
 Belmont (CTA Blue Line station), en station på CTA's Blue Line, også kendt som Kimball
 Kimball International
 Kimball Medical Center, et hospital i Lakewood Township, New Jersey

Se også 
 Kimble (flertydig)
 Kim
 Kimberley
 Kimiko
 Justice Kimball (flertydig)